Giso ist ein männlicher Vorname.

Der Name ist bekannt als 

 Leitname des hessischen Grafengeschlechts der Gisonen
 Giso I.
 Giso II.
 Giso III.
 Giso IV.
 Giso V.

 Name kirchlicher Würdenträger
 Giso oder Gislo, von 692 bis vermtl. 711 Erzbischof von Köln
 Pini Giso, von 1352 bis 1378 Erzbischof von Brindisi
 Giso, von 1162 bis 1192 Erzbischof von Urbino
 Giso, von 1059/1061 bis 1088 Bischof von Wells
 Giso von der Tann, Würzburger Domherr

 Name historischer Personen, die im Zusammenhang mit Stadtgeschichten stehen
 Giso von Steinau, Thalau
 Giso von Molsberg, Laubuseschbach
 Giso von Opladen, Opladen

 Name bekannter Namensträger
 Giso Weißbach (* 1940), deutscher Schauspieler

 Ableitung: selbstständige Kurzform von  Giselher.

Außerdem steht Giso für
 eine alte urkundliche Form der Stadt Gisingen (Feldkirch)
 ein IT-Zertifikat (GIAC Information Security Officer Certified Professionals)
 Königin Giso, die Frau des Rugierkönig Feletheus, eine Amalerin, verwandt mit Theoderich dem Großen.